3-я дивизия тяжёлой кавалерии (), иногда также 3-я кирасирская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

История дивизии

Формирование дивизии 
Дивизия была сформирована маршалом Массена 11 сентября 1805 года в составе Армии Италии. 23 сентября 1806 года Наполеон реорганизовал дивизию, включив в неё все кирасирские полки (4-й, 6-й, 7-й и 8-й) дислоцированные в Италии. Во главе дивизии был поставлен генерал Шарль Жозеф де Пюлли. 22 ноября 1806 года Наполеон сделал дивизию частью Великой Армии, передав командование генералу Эспаню и приказав выдвигаться к местам боевых действий.

Польская кампания 1807 года 
В середине декабря 1806 года дивизия прибыла в Берлин, и приняла участие в Польской кампании 1807 года. В последних числах января - первых числах февраля дивизия впервые столкнулась с неприятелем. Затем участвовала в осаде Данцига. 24 мая, после взятия крепости, дивизия покинула Мариенбург и выдвинулась навстречу русским войскам. 10 июня дивизия отличилась в сражении при Гейльсберге, где неумелые действия принца Мюрата, командующего резервной кавалерией и авангардом Великой Армии, привели к тому, что дивизия вынуждена была участвовать в серии неподготовленных атак на позиции русских, и понесла огромные потери. Как итог: командир дивизии Эспань был тяжело ранен пятью ударами пикой, начальник штаба Лакруа – двумя, командир бригады Фуле – одним. Также ранены три из четырёх полковников: Эрбо, Оффанстен и Риу д’Авене.

После заключения Тильзитского мира дивизия дислоцировалась в Германии.

Австрийская кампания 1809 года 

С апреля 1809 года дивизия принимала участие в Австрийской кампании. Утром 21 мая три кирасирские дивизии были Императором сосредоточены в Эберсдорфе для перехода через Дунай. Дивизия Эспаня перешла реку первой и, оставаясь одна на левом берегу, приблизительно в 3:30 пополудни атаковала австрийскую кавалерию. Небольшое первоначальное превосходство французов в численности вскоре исчезло, поскольку австрийцам на помощь были отозваны кирасирские и драгунские полки. Началась беспорядочная кавалерийская схватка на равнине севернее Эсслинга. Уже уступая в численности, французы всё ещё удерживали равновесие в бою, пока уланский и гусарский полки из резерва окончательно не склонили чашу весов на сторону австрийцев. Отважные кирасиры Эспаня должны были отойти назад, за канал Асперн-Эсслинг. Кирасиры Эспаня предприняли много отличных атак и разгромили два каре. В итоге корпус Гогенцоллерна был смят и разбит. Однако успех дался французам дорогой ценой: генерал Эспань был смертельно ранен, генерал Фуле – ранен и попал в плен, ранены полковники Авранж и Мерлен. На следующий день, 22 мая, дивизия продолжила совершать отчаянные атаки, сперва поддерживая наступление, а потом прикрывая отход корпуса Ланна. В итоге в сражении при Эсслинге дивизия была практически полностью уничтожена (в четырёх полках было убито 17 офицеров и ранено 44), но своими действиями спасла французскую армию от полной катастрофы. Вместо погибшего генерала Эспаня во главе дивизии 25 мая Наполеон поставил своего дальнего родственника, генерала Арриги, блестящего и храброго кавалериста. С новым командиром дивизия вновь отличилась при Ваграме, где была окончательно разбита австрийская армия.

2 марта 1810 года Наполеон начал реорганизацию и расформирование частей, дислоцированных на территории Германии. Дивизия была отозвана во Францию и 27 июня 1810 года расформирована.

Русская кампания 1812 года 
С ухудшением отношений с Россией и приближением возможной новой войны, Наполеон воссоздал дивизию в том же составе 17 апреля 1811 года. 25 декабря 1811 года Император реорганизовал всю французскую кавалерию: дивизия потеряла 6-й и 8-й кирасирские полки, а взамен получила новый 14-й полк. 15 февраля 1812 года включена в состав 3-го корпуса резервной кавалерии. 26 июня вступила в Полоцк, в качестве резерва 2-го армейского корпуса участвовала в сражении при Клястицах и в бою при Боярщине. 11 августа дивизия сражалась при Свольне, 18 августа в ходе 1-го Полоцкого сражения 4-й кирасирский полк атаковал и отбросил русских кавалеристов, которые преследовали баварскую артиллерию, в панике отступавшую к городу.

С возобновлением активных боевых действий в октябре дивизия участвовала во 2-м сражении при Полоцке, а после оставления города вместе с 2-м армейским корпусом отступила на к р. Улла. 26 октября в деле под Лепелем был убит командир 3-го шеволежерского полка полковник Лебрен. 31 октября дивизия участвовала в бою при Чашниках, затем отошла через Сенно в Черею, 20 ноября выступила к Борисову. 23 ноября 4-й кирасирский полк сражался под Лошницей и Борисовом, поддерживая лёгкую кавалерию генерала Кастекса. 26 ноября дивизия перешла Березину и сражалась под Брилями и Стаховом. 27 ноября был ранен генерал Бартье де Сент-Илер, на другой день генерал Думерк объединил под своим начальством 3-ю тяжелую кавалерийскую дивизию и всю лёгкую кавалерию 2-го, 3-го и 5-го армейских корпусов. Около 14 часов 28 ноября его кирасиры произвели блестящую атаку, в ходе которой 7-й кирасирский полк полковника Дюбуа, прорвав линию стрелков, ударил на русскую пехоту, выдвигавшуюся в рассыпном строю из леса, смял её, привел в полное расстройство, загнал обратно в лес и захватил от 600 до 1800 пленных.

Тогда же в ходе боя с русской кавалерией 14-й кирасирский полк понес большие потери, утратил своего орла, но дал возможность 7-му кирасирскому полку увести в тыл пленных. В ходе сражения при Стахове в трёх кирасирских полках было убито и ранено 50 офицеров (после него дивизия была сведена в 5 эскадронов). С 29 ноября по 4 декабря она действовала в арьергарде Великой Армии и участвовала в делах под Плещеницей и Молодечно. 12 декабря её остатки перешли Неман при Ковно.

Саксонская кампания 1813 года 
6 февраля 1813 года дивизия была реорганизована Императором, и теперь состояла из сведённых в две бригады прежних 3-х кирасирских полков и 4-х драгунских полков, взятых из расформированной 6-й дивизии тяжёлой кавалерии. Принимала активное участие в Саксонской кампании 1813 года. Отличилась в сражениях при Дрездене и Лейпциге.

18 ноября 1813 года по причине огромных потерь, понесённых в Битве народов, Император реорганизовал французскую армию. Полки 3-й дивизии были переведены в состав 1-й дивизии, а на их место были включены драгунские полки из расформированной 5-й дивизии.

Реорганизованная дивизия принимала участие во Французской кампании 1814 года, и отчаянно сражалась вплоть до отречения Императора.

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Шарль Жозеф де Пюлли (11 сентября 1805 — 22 ноября 1806)
 дивизионный генерал Жан-Луи Эспань (22 ноября 1806 — 13 июня 1807)
бригадный генерал Николя Рено (13 июня 1807 — 6 июля 1807)
дивизионный генерал Жан-Луи Эспань (6 июля 1807 — 5 декабря 1807)
бригадный генерал Николя Рено (5 декабря 1807 — июль 1808)
дивизионный генерал Жан-Луи Эспань (июль 1808 — 21 мая 1809)
 бригадный генерал Николя Рено (21 мая 1809 — 25 мая 1809)
 дивизионный генерал Жан-Тома Арриги (25 мая 1809 — 27 июня 1810)
расформирована (27 июня 1810 — 17 апреля 1811)
 должность вакантна (17 апреля 1811 — 30 ноября 1811)
 дивизионный генерал Жан-Пьер Думерк (30 ноября 1811 — 18 ноября 1813)
 дивизионный генерал Андре Бриш (19 ноября 1813 — 11 апреля 1814)

Заместитель командира дивизии 

 бригадный генерал Морис Фрезья (23 сентября 1806 — 31 декабря 1806)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Франсуа Ормансе (2 декабря 1805 — 24 ноября 1806)
 полковник штаба Пьер Лакруа (24 ноября 1806 — 27 июня 1810)
 полковник штаба Франсуа Ватье (13 октября 1811 — 18 января 1812)
 полковник штаба (бригадный генерал с 10 июля 1812 года) Жан Бартье де Сент-Илер (15 июня 1812 — 6 февраля 1813)
 полковник штаба Александр де Лавиль ( — 3 сентября 1813)

Состав дивизии 
 штаб дивизии
 4-й кирасирский полк () в составе дивизии с 11 сентября 1805 года по 18 ноября 1813 года
 6-й кирасирский полк () в составе дивизии с 11 сентября 1805 года по 25 декабря 1811 года
23-й драгунский полк () в составе дивизии с 11 сентября 1805 года по 23 сентября 1806 года
29-й драгунский полк () в составе дивизии с 11 сентября 1805 года по 23 сентября 1806 года
 7-й кирасирский полк () в составе дивизии с 23 сентября 1806 года по 18 ноября 1813 года
 8-й кирасирский полк () в составе дивизии с 23 сентября 1806 года по 25 декабря 1811 года
 14-й кирасирский полк () в составе дивизии с 25 декабря 1811 года по 18 ноября 1813 года
 3-й шеволежерский полк () в составе дивизии со 2 января 1812 года по 6 февраля 1813 года
 7-й драгунский полк () в составе дивизии с 6 февраля 1813 года по 18 ноября 1813 года
 23-й драгунский полк () в составе дивизии с 6 февраля 1813 года по 18 ноября 1813 года
 28-й драгунский полк () в составе дивизии с 6 февраля 1813 года по 18 ноября 1813 года
 30-й драгунский полк () в составе дивизии с 6 февраля 1813 года по 18 ноября 1813 года
 2-й драгунский полк () в составе дивизии с 18 ноября 1813 года по 11 апреля 1814 года
 6-й драгунский полк () в составе дивизии с 18 ноября 1813 года по 11 апреля 1814 года
 11-й драгунский полк () в составе дивизии с 18 ноября 1813 года по 11 апреля 1814 года
 13-й драгунский полк () в составе дивизии с 18 ноября 1813 года по 11 апреля 1814 года
 15-й драгунский полк () в составе дивизии с 18 ноября 1813 года по 11 апреля 1814 года

Подчинение и номер дивизии 
 кавалерийская дивизия Армии Италии (11 сентября 1805 года);
дивизия тяжёлой кавалерии Армии Италии (23 сентября 1806 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии резервной кавалерии Великой Армии (22 ноября 1806 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии Рейнской армии (15 октября 1808 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии корпуса резервной кавалерии Армии Германии (1 апреля 1809 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии 2-го армейского корпуса Великой Армии (1 апреля 1812 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии 1-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (21 января 1813 года);
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии 5-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (февраль 1814 года).

Организация дивизии 
На 18 октября 1805 года:

 1-я бригада (командир — бригадный генерал Морис Фрезья)
 23-й драгунский полк (3 эскадрона, командир — полковник Франсуа Тьерри)
 29-й драгунский полк (3 эскадрона, командир — полковник Жак Авис)
 2-я бригада (командир — полковник Арканж Риу д’Авене)
 4-й кирасирский полк (3 эскадрона, командир — полковник Фюльжан Эрбо)
 6-й кирасирский полк (2 эскадрона, командир — полковник Арканж Риу д’Авене)
 Всего: 11 эскадронов, 1008 человек.

Весна 1807 года:

 1-я бригада (командир — бригадный генерал Николя Рено)
 4-й кирасирский полк (командир — полковник Фюльжан Эрбо)
 6-й кирасирский полк (командир — полковник Арканж Риу д’Авене)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Альбер Фуле)
 7-й кирасирский полк (командир — полковник Франсуа Оффанстен)
 8-й кирасирский полк (командир — полковник Жан-Батист Мерлен)
 Всего: 16 эскадронов, 2149 человек, 3 орудия

На 1 июля 1809 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Николя Рено)
 4-й кирасирский полк (командир — полковник Франческо Боргезе)
 6-й кирасирский полк (командир — полковник Франсуа д’Авранж д’Ожранвиль)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Этьен Бордесуль)
 7-й кирасирский полк (командир — полковник Жак Дюбуа)
 8-й кирасирский полк (командир — полковник Луи Гранжан)
 Всего: 16 эскадронов, около 2300 человек, 6 орудий

На 1 апреля 1812 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Сигизмон-Фредерик де Беркейм)
 4-й кирасирский полк (командир — полковник Мишель Дюжон)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Самюэль Леритье)
 7-й кирасирский полк (командир — полковник Жак Дюбуа)
 3-я бригада (командир — бригадный генерал Иньяс д’Улланбур)
 14-й кирасирский полк (командир — полковник Алберт Трип ван Заудтландте)
 1-я рота 3-го шеволежерского полка (командир — полковник Александр Лебрен)
 Всего: 12 эскадронов, 2850 человек, 12 орудий

На 16 октября 1813 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Шарль Лялен д’Оденард)
 4-й кирасирский полк (командир — полковник Мишель Дюжон)
 7-й кирасирский полк (командир — полковник Клод-Франсуа Ришардо)
 14-й кирасирский полк (командир — полковник Алберт Трип ван Заудтландте)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Мари-Антуан Резе)
 7-й драгунский полк (командир — полковник Луи Сопранси)
 23-й драгунский полк (командир — полковник Шарль Мартиг)
 28-й драгунский полк
 30-й драгунский полк (командир — полковник Мишель Орденер)
На 1 февраля 1814 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Габриэль Монтележье)
 2-й драгунский полк
 6-й драгунский полк
 11-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Дени Людо)
 13-й драгунский полк
 15-й драгунский полк

Награждённые

Великие офицеры ордена Почётного легиона 
 Жан-Луи Эспань, 11 июля 1807 – дивизионный генерал, командир дивизии

Комманданы ордена Почётного легиона 

 Мари-Антуан Резе, 7 ноября 1813 – бригадный генерал, командир 2-й бригады

Офицеры ордена Почётного легиона 

 Пьер Борель, 3 апреля 1807 – командир эскадрона 6-го кирасирского
 Франсуа Шипо, 15 января 1808 – командир эскадрона 4-го кирасирского
 Франсуа д’Авранж д’Ожранвиль, 6 октября 1808 – полковник, командир 6-го кирасирского
 Николя Марюла, 6 октября 1808 – капитан 6-го кирасирского
 Жак Дюбуа, 8 октября 1811 – полковник, командир 7-го кирасирского
 Жан Фейад, 6 ноября 1811 – командир эскадрона 8-го кирасирского
 Плансон, 17 июня 1812 – командир эскадрона 4-го кирасирского
 Ришу, 17 июня 1812 – капитан 7-го кирасирского
 де ля Виллясс, 16 мая 1813 – командир эскадрона 7-го кирасирского
 Ламберти, 16 мая 1813 – командир эскадрона 7-го кирасирского
 Делямуссе, 16 мая 1813 – капитан 7-го кирасирского
 Трека, 16 мая 1813 – лейтенант 7-го кирасирского
 Клевено, 28 июня 1813 – командир эскадрона 23-го драгунского
 Жигу, 28 июня 1813 – капитан 23-го драгунского
 Шарль Мартиг, 29 августа 1813 – полковник, командир 23-го драгунского
 Мишель Орденер, 5 сентября 1813 – полковник, командир 30-го драгунского
 Гуальди, 5 сентября 1813 – полковник, командир Драгун Наполеона (королевство Италия)
 Вигье, 5 сентября 1813 – командир эскадрона 7-го драгунского
 Бельше, 5 сентября 1813 – капитан 4-го кирасирского
 Клод-Франсуа Ришардо, 5 сентября 1813 – полковник, командир 7-го кирасирского
 Альберт Трип ван Зоутеланде, 5 сентября 1813 – полковник, командир 14-го кирасирского
 Мари-Антуан Резе, 5 сентября 1813 – бригадный генерал, командир 2-й бригады
 де Лувенкур, 27 сентября 1813 – командир эскадрона 4-го кирасирского

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2

Ссылки 
 Состав Армии Германии при Ваграме 
 3-я дивизия тяжелой кавалерии 3-я дивизия на сайте Руниверс 
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год» 
 Состав Великой армии в Битве народов 
 Великая Армия на 1 февраля 1814 года

Наполеоновская армия
Кавалерийские дивизии Франции
19
Дивизии Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1814 году